Geografia
 Akka – miasto w Izraelu
 Akka – szczyt w Szwecji, na terenie Parku Narodowego Stora Sjöfallet

Osoby
 Akka – władca sumeryjskiego miasta Kisz
 Akka – postać w mitologii greckiej

Inne
 (8034) Akka – planetoida
 Akka – rodzaj roślin z rodziny mirtowatych

Zobacz też 
 
 Bitwa pod Akką – bitwa w trakcie trzeciej wyprawy krzyżowej
 Bitwa morska pod Akką – bitwa w trakcie II wojny wenecko-genueńskiej